Baye (Finisterra)
 Baye (Marne)